

Codici 
 BRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bardstown Samuels Fd (Stati Uniti)
 bry – codice ISO 639-3 della lingua burui
 BRY – codice ISO 3166-2:GB del distretto di Bromley (Regno Unito)
 BRY – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Brjansk (Russia)

Geografia

Francia 
 Bry – comune dipartimento del Nord (Alta Francia)
 Bry-sur-Marne – comune nel dipartimento della Valle della Marna (Île-de-France)

Svizzera 
 Le Bry – ex comune ora frazione di Pont-en-Ogoz, comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Persone 
 Theodor de Bry (1528-1598) – editore e tipografo belga